Johann Prunner ist der Name folgender Personen:
 
Johann Michael Prunner (1669–1739), österreichischer Architekt